Shahrak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Shahrak (distriktshuvudort), Ghowr, 
 Shahrak (distrikt), Ghowr, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar